IHOP:
 Аббревиатура от «Information Hyperlinked over Proteins» — названия сервера, предоставляющего генетическую информацию из базы данных PubMed.
 Аббревиатура от «International House of Prayer» — названия неохаризматической христианской церкви, расположенной в Канзас-Сити (штат Миссури).
 Аббревиатура от «International House of Pancakes» — названия сети ресторанов.